Nisís Práso kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Nisída Práso (ö i Grekland, Thessalien), Nomós Magnisías, 
 Prasonísi (ö i Grekland, Kreta, Nomós Chaniás, lat 35,47, long 23,56), 
 Prasonísi (ö i Grekland, Sydegeiska öarna, Kykladerna), 
 Prasonísi (ö i Grekland, Kreta, Nomós Chaniás, lat 35,27, long 23,54), 
 Nisída Práso (ö i Grekland, Joniska öarna), Nomós Kefallinías, 
 Vrachonisída Práso (ö i Grekland), Nordegeiska öarna, Nomós Lésvou, 

Robotskapade Greklandförgreningar